

Etnografia 
 Ngbandi – popolo africano

Geografia 
 Hasht Bandi – città iraniana della provincia di Hormozgan

Persone
 Bandi – cognome italiano
 Cornelia Zangheri Bandi (1664-1731) – nobile italiana
 Giovanni Carlo Bandi (1709-1784) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Bandi (1834-1894) – patriota e scrittore italiano
 Gregorio Bandi (1736-1802) – arcivescovo italiano
 Kool Bandi (1971) – rapper danese
 Igino Bandi (1847-1914) – vescovo cattolico italiano
 Bandi (; 1950) – scrittore e dissidente nordcoreano sotto pseudonimo

Televisione 
 Bandi – specie aliena immaginaria dell'universo di Star Trek